Ла Сабана има више значења:

 Ла Сабана (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Сабана (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сабана (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сабана (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сабана (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Сабана (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сабана (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сабана, Кампаменто Форестал ла Сабана (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сабана (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сабана, Сан Хуан ла Сабана (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сабана (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сабана (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сабана (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сабана (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сабана (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сабана (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабана (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабана (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабана (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабана (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабана (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабана, Ла Бреча (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику